

Пнювек — село в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Пнювек — село в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства